Олёкминский улус (район) (якут. Өлүөхүмэ улууһа) — административно-территориальная единица (улус или район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации.

Административный центр — город Олёкминск.

География 
Расположен на юго-западе Якутии, на Сибирской платформе, большая часть которой сложена из известняков и мергелей. Рельеф плоскогорный. Большую часть улуса занимают Олёкмо-Чарское и Чугинское плоскогорья, на севере — Приленское плато, на юге — северная часть хребта Удокан. Средняя температура января от −30 °С до −35 °С, июля от +12 °С в горах до +18 °С в долине. Осадков выпадает в год от 200 до 300 мм. Крупная река — Лена (с многочисленными притоками, наиболее крупный из них — р. Олёкма).

История 

Датой рождения Олекминска считается 1635 год, когда казаки поставили крепость на левом берегу Лены. Для управления Олёкминским округом и разрешения споров между жителями в 1775 году было учреждено комиссарство, в 1738 году Олекминск стал уездным городом Якутской области, в 1882 году переименован в окружной. Городом и округом ведало полицейское управление в лице исправника, его помощника и секретаря. В 1843 году в Олекминске были 31 дом и юрта. Появились сословия: духовное, разночинцы, мещане и купцы, казаки.

Образован район 9 января 1930 года. В 1936 году Чаринский и Ярханский сельсоветы были переданы из Олёкминского района в новый Токкинский район. В 1953 году Токкинский район был упразднён, а его территория включена в Олёкминский район.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Олёкминск) проживают   % населения района.

 Национальный состав

Муниципально-территориальное устройство 
Олёкминский район (улус), в рамках организации местного самоуправления, включает 23 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 22 сельских поселения (наслега):

Населённые пункты 
В Олёкминском районе 54 населённых пункта.

Экономика 
В улусе развиты как сельское хозяйство, так и промышленность. Главная отрасль сельского хозяйства — животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство, свиноводство, звероводство). Выращиваются зерно, картофель, овощи и кормовые культуры. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 70,7 тыс. га, из них пашни — 18,7 %, сенокосы — 28,3 %, пастбища — 52,8 %. Развит пушной промысел. В улусе имеются совхозы, коллективное предприятие «Саныяхтахский», а также родовая община «Туолба», крестьянские хозяйства.

Ведущее место в промышленности занимает лесная промышленность (лесозаготовки и деревообработка) и производство строительных материалов; мясо-молочное производство и предприятия местной промышленности. Основные элементы транспортной системы, поддерживающие внешние и внутренние связи — речной и воздушные виды транспорта. Пристани на р. Лене — Олёкминск, Дабан, Мача, Саныяхтях, Тинная, Чапаево, на р. Олёкме — Дикимдя, на р. Токко — Тяня. К услугам населения улусный комбинат бытового обслуживания, типография, клубные учреждения, народный театр, техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, общеобразовательные и музыкальные школы, краеведческий музей, учреждения здравоохранения и торговли.

Улус располагает месторождениями золота, редких металлов, горно-рудного сырья, строительных материалов (суглинок, глина, песок). Единственное в мире месторождение чароита.

В районе имеется аэропорт и речной порт.

Известные уроженцы 
 Абагинский, Архип Георгиевич — якутский советский поэт (род. в Абагинском наслеге, село Абага).
 Кульбертинов, Иван Николаевич — участник ВОВ, снайпер (род. в Тянском национальном наслеге, село Тяня).
Габышев, Лев Львович — якутский советский прозаик, драматург, переводчик, первый якутский киносценарист (род.в Мальжегарском наслеге, село Тюбя).

Примечания

Ссылки 

 Энциклопедия «Лучшие люди России» 
 Олекминский чароит